Ири́на Серге́евна Каза́нцева (в девичестве — Алырчикова; род. 21 мая 1978 года, Барнаул, СССР) — российская спортсменка, пауэрлифтер, серебряный призёр Паралимпийских игр, заслуженный мастер спорта России.

Спортивные достижения 
 Многократная чемпионка России по пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА).

Летние Паралимпийские игры:
  (Пекин, Китай, 2012 год) — пауэрлифтинг, весовая категория до 56 кг.
 5 место: (Лондон, Великобритания, 2012 год) — пауэрлифтинг, весовая категория до 56 кг.

Чемпионаты мира:
  (2010) — жим лёжа, весовая категория до 56 кг.

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (30 сентября 2009 года) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на XIII Паралимпийских летних играх 2008 года в городе Пекине (Китай).
 Заслуженный мастер спорта России (2008).

Примечания

Ссылки 
 Ирина Казанцева — профиль на сайте Международного паралимпийского комитета.

Пауэрлифтеры России
Пауэрлифтеры на летних Паралимпийских играх 2008 года
Пауэрлифтеры на летних Паралимпийских играх 2012 года
Серебряные призёры летних Паралимпийских игр 2008 года
Чемпионы России по пауэрлифтингу